Горное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Горное сельское поселение — входит в Ачинский район Красноярского края;
 Горное сельское поселение — до 2010 года входило в Марёвский район Новгородской области, ныне упразднено.